Vagabunden steht für:
 Fahrendes Volk
Titel
Vagabunden (1949), Film
Vagabunden (Hans Ostwald), Roman von Hans Ostwald
Siehe auch:
 Vagabundenkongress 1929
 Bruderschaft der Vagabunden
 König der Vagabunden
 Die lustigen Vagabunden
 Die Vagabunden der Unendlichkeit
 Zwei Vagabunden im Prater
 Vagabund (Begriffsklärung)